Шко́ла ():
 В науке и искусстве — Школа (в науке и искусстве), Научная школа, систематизирующая категория, позволяющая дифференцировать историю развития объекта (области) деятельности, группируя соответствующих представителей по признакам близости творческих принципов. Ср.: школа Платона, живописец английской школы и т. д.
 В спорте форма подготовки, объединённая вокруг личности учителя (либо сложившихся региональных традиций), предполагающих использование оригинальных методик, приёмов и т. п. Например: школа Москвиной, советская школа фигурного катания и т. п.
 В системе народного образования: учебное заведение — начальная школа, средняя школа, высшая школа (вуз). В названиях учреждений «школа» — обычно среднее или среднее специальное учебное заведение, окончание которого подтверждается повышением образовательного уровня. В порядке исключения имя «школа…» в некоторых отраслях могут носить и некоторые заведения, работающие по программам повышения квалификации по узкому набору дисциплин, без изменения общего образовательного уровня слушателя.В некоторых странах, как, например, в Греции, школой принято называть также часть того или иного факультета университета или иного вуза, осуществляющие преподавание по определённой отрасли знания или научной дисциплине. В России и некоторых других странах им соответствуют кафедры.
 В агрономии: Школа, рассадник для разведения плодовых, лесных и других растений, преимущественно деревьев. Ср.: «Перешколить» — пересадить саженцы (производные — ).
 В военном деле: военное учебное заведение. Термин «школа» присутствует в названиях военных образовательных учреждений различного образовательного уровня военных специалистов (Школа Пушкарского приказа, Военная школа (Париж), Гарнизонная школа, Школа прапорщиков, Офицерская воздухоплавательная школа).

В искусстве 
 «Школа» (1930) — повесть Аркадия Гайдара.
 «Школа мужества» (1954) — советский кинофильм по мотивам произведений А. Гайдара.
 «Школа» (1980) — советский многосерийный телефильм по мотивам повести А. Гайдара.
 «Школа „Чёрная дыра“» — научно-фантастический молодёжный телесериал (Канада, 2002).
 «Школа» (2010) — российский телесериал.
 «Школа № 1» — российский телесериал.
 «Школа» (2018) — украинский телесериал.

Персоналии 
 Школа, Иосиф Кириллович — директор совхоза имени Ленина, Герой Социалистического Труда (1957).

Другое 
 «Школа» — галерея в Москве.
 Школа — то же, что обязательные фигуры в фигурном катании.

См. также 
 Церковно-приходская школа (ЦПШ)
 Школьник
 Школяр